Przeworski ist der Name von

 Adam Przeworski (* 1940), polnisch-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Molly Przeworski, US-amerikanische Biologin